Robert A. Probert, kanadski hokejist, * 5. junij 1965, Windsor, Ontario, Kanada, † 5. julij 2010, Windsor.

Probert je  kariero začel pri klubu Brantford Alexanders v ligi OHL, kjer je igral še za kluba Hamilton Steelhawks in Sault Ste. Marie Greyhounds. Leta 1983 ga je kot 46. na NHL naboru izbral klub Detroit Red Wings, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1985/86, v klubu pa je igral devet zaporednih sezon, zadnjič v sezoni 1993/94. V sezoni 1995/96 je prestopil v klub Chicago Blackhawks, za katerega je odigral sedem sezon. Skupno je v ligi NHL odigral 935 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 162 golov in 221 podaj, ter 81 tekem končnice, na katerih je dosegel 16 golov in 32 podaj. V ligi NHL je bil znan predvsem kot pretepač, skupaj z Joeyem Kocurjem je pri Detroit Red Wingsih ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let tvoril znan dvojec Bruise Brothers. Skupno je v rednem delu lige NHL dobil 3300 kazenskih minut, kar ga uvršča na peto mesto vseh časov, je pa klubski rekorder Detroita tako po številu kazenskih minut v karieri, kot tudi v posamezni sezoni, 398 v sezoni 1987/88. Umrl je leta 2010 v starosti petinštiridesetih let zaradi srčne okvare.

Pregled kariere

|-
| Brantford Alexanders
| OHL
| 82/83
| 
| 51
| 12
| 16
| 28
| 
| 133
| 
| 8
| 2
| 2
| 4
| 
| 23
|-
| Brantford Alexanders
| OHL
| 83/84
| 
| 65
| 35
| 38
| 73
| 
| 189
| 
| 6
| 0
| 3
| 3
| 
| 16
|-
| Hamilton Steelhawks
| OHL
| 84/85
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 21
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 84/85
| 
| 44
| 20
| 52
| 72
| 
| 172
| 
| 15
| 6
| 11
| 17
| 
| 60
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 85/86
| 
| 32
| 12
| 15
| 27
| 
| 152
| 
| 10
| 2
| 3
| 5
| 
| 68
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 85/86
| 
| 44
| 8
| 13
| 21
| 
| 186
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 86/87
| 
| 7
| 1
| 4
| 5
| 
| 15
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 86/87
| 
| 63
| 13
| 11
| 24
| 
| 221
| 
| 16
| 3
| 4
| 7
| 
| 63
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 87/88
| 
| 74
| 29
| 33
| 62
| 
| 398
| 
| 16
| 8
| 13
| 21
| 
| 51
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 88/89
| 
| 25
| 4
| 2
| 6
| 
| 106
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 89/90
| 
| 4
| 3
| 0
| 3
| 
| 29
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 90/91
| 
| 55
| 16
| 23
| 39
| 
| 315
| 
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 50
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 91/92
| 
| 63
| 20
| 24
| 44
| 
| 276
| 
| 11
| 1
| 6
| 7
| 
| 28
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 92/93
| 
| 80
| 14
| 29
| 43
| 
| 292
| 
| 7
| 0
| 3
| 3
| 
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
| 
| 66
| 7
| 10
| 17
| 
| 275
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 95/96
| 
| 78
| 19
| 21
| 40
| 
| 237
| 
| 10
| 0
| 2
| 2
| 
| 23
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
| 
| 82
| 9
| 14
| 23
| 
| 326
| 
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 41
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
| 
| 14
| 2
| 1
| 3
| 
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
| 
| 78
| 7
| 14
| 21
| 
| 206
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 99/00
| 
| 68
| 4
| 11
| 15
| 
| 114
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 00/01
| 
| 79
| 7
| 12
| 19
| 
| 103
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 01/02
| 
| 61
| 1
| 3
| 4
| 
| 176
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1138
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 347
| bgcolor="#7FFF00" | 589
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 3962
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 441
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti Brantford Alexanders
Hokejisti Hamilton Steelhawks
Hokejisti Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti, kaznovani zaradi dopinga
Kanadski športniki, kaznovani zaradi dopinga